Volume Berlin Records ist ein Berliner Plattenlabel für Techno, das 2016 von Felix Reichelt gegründet wurde.

Geschichte 
Die Gründung des  Technolabels erfolgte im Jahr 2016  unter dem Namen Volume Berlin Recording durch den Künstler Felix Reichelt. 2018 veröffentlichte er erstmals eine EP unter dem (aktuellen) Namen seines eigenen Labels - „Prime inc Remixes by Oliver Immer, Otin und Neowelt“.

Das Technolabel veranstaltete die ersten Partys im Club GoIN Obergünzburg, im AVA Club Berlin und im Weißen Hasen (2016). Mit zu Beginn noch vier Künstlern unter Vertrag stand Volume Berlin Records 2018 noch ganz am Anfang, aber setzte bereits den Grundstein für die rasante Entwicklung der nächsten Jahre. Bereits ein Jahr später konnte das Berliner Label erste  Erfolge aufweisen. So landete Volume Berlin Records auf Beatport im Ranking der TOP 100 Hardtechnolabels weltweit. 

Daraufhin folgten immer mehr Künstler-Verträge, Veröffentlichungen sowie Veranstaltungen in Clubs der Hauptstadt unter dem Namen des Labels.

Als  Meilensteine zählen der VBR-Truck auf der Love World Peace Parade 2019 sowie der Truck auf dem Zug der Liebe 2021 in Kooperation mit Deep Frequencies.

Aktuell nimmt das Technolabel diverse aufstrebende Künstler im internationalen Raum unter Vertrag und tritt unter anderem im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Antrieb" in Berlin auf.

Künstler 
 Felix Reichelt
 Oliver Immer
 Atze Ton
 Ayako Mori
 Charlie Sparks [UK]
Felix Bernhardt
 Kai Pattenberg
 Felix Wehden
Daniel Boon
 Ochs & Klick 
Patrick Arbez
Smartsin
Rubic
 ABSOLUTION [DE]
 Hammerschmidt
 Kaminka Merel
 Gabriel Wnz
J.H Lombardi
 Marco Exarmee
 Lena Bee [GER]
 SacCrepés
 Vendex
 Sgarra
 Jacks Menec

Veröffentlichungen

Weblinks 
 Offizielle Homepage

Einzelnachweise 

Techno-Label
Musiklabel (Berlin)
Gegründet 2016